Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 6, se dispute le .

Bettina Bunge remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Potter, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1982
Tokyo
Sport au Japon en 1982
Tennis en septembre 1982